Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1982 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у футбольних змаганнях СРСР.

Чемпіонат СРСР з футболу

Кубок СРСР з футболу

Ігри, голи 

 Старший тренер — Володимир Ємець.
 Начальник команди — Геннадій Жиздик.
 Тренери — Анатолій Азаренков, Євген Жучков, Леонід Колтун.

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу
 
 

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1982